Alexandru Popovici (ur. 1866) (1866–1941) – rumuński biolog, profesor Uniwersytetu w Jassach, dyrektor Ogrodu Botanicznego w Jassach (1922-1936)
 Alexandru Popovici (ur. 1977) – mołdawski piłkarz
 Alexandru Popovici (ur. 1988) – rumuński piłkarz